A televisão  na  Letônia foi testada pela primeira vez em 1937 e introduzida em 1954. A Letônia foi o primeiro, entre os Estados Bálticos, a realizar transmissões televisivas. A primeira transmissão regular na televisão letã (LTV) foi iniciada em 6 de novembro de 1954. Desde 1991, os primeiros estúdios de televisão privados entraram em operação. A televisão a cores foi introduzida em 1974. A televisão digital começou a ser testada em maio de 2002; em 1º de junho de 2010, todas as estações analógicas terrestres cessaram suas transmissões.

A maioria dos programas de televisão não letões é dublada; alguns são legendados, enquanto outros são dublados e também legendados.

Canais de televisão

Esta é uma lista de canais de televisão que transmitem para um público de idioma letão.

Estações de TV locais / regionais
TV Kurzeme - somente em Liepāja
TV Lemon - TV a cabo (Letónia), DVB-T - apenas na área de Vidzeme
LRT - Televisão Regional Latgaliana (somente em Latgalia)
TV Kurzemes - apenas em Ventspils
OTV (Ogres TV) - apenas no Ogre
TV DAUTKOM - TV a cabo, somente em Daugavpils
Valmieras TV - apenas em Valmiera
TV Viļāni - somente em Viļāni
VTV (Vidzemes TV) - apenas em Vidzeme

Canais extintos 

 MTV Letónia
 TV RBS
 LZK (Latvijas Ziņu kanāls - Canal de Notícias da Letónia)
 TV5